Улад-Теима () — город в Марокко, расположен в области Сус-Масса-Драа.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 124 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Агадире.

Примечания 

Города Марокко